Епархия Каира () — епархия Маронитской католической церкви. Епархия Каира распространяет свою юрисдикцию на территорию Египта и Судана. Кафедральным собором каирской епархии является церковь Святого Иосифа в городе Каир.

История 
В 1904 году Святой Престол учредил патриарший викариат для верующих Маронитской церкви, проживавших в Египте.

22 июня 1946 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Inter praecipuas, которой преобразовал патриарший викариат в каирскую епархию для верующих Маронитской католической церкви, проживающих в Египте и Судане.

Ординарии епархии 
 епископ Pietro Dib (30.07.1946 — 4.11.1965);
 епископ Joseph Merhi (24.08.1972 — 5.06.1989);
 епископ Joseph Dergham (5.06.1989 — 18.09.2005);
 епископ François Eid OMM (24.09.2005 — 16.06.2012);
 епископ Georges Chihane (16.06.2012 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Inter praecipuas, AAS 39 (1947), стр. 84

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Египта
Епархии Маронитской католической церкви